Новый Уренгой:

 Новый Уренгой — город в Ямало-Ненецком автономном округе.
 Новый Уренгой — аэропорт в Ямало-Ненецком автономном округе России.
 Новый Уренгой — железнодорожная станция города Новый Уренгой.